

Алексієвське — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Алексієвське — село, Волзький район, Марій Ел
 Алексієвське — село, Марі-Турецький район, Марій Ел

Див. також 
 Алексієвка
 Олексіївське